Влади́мир Ри́мский-Ко́рсаков:
 Римский-Корсаков, Владимир Валерианович (1859—1933) ― генерал-лейтенант, участник Белого движения, в эмиграции директор единственного во Франции русского кадетского корпуса.